Romagny kan syfta på:
 Romagny, Haut-Rhin
 Romagny, Manche